Stumpen steht für:
 Baumstumpf
 eine maschinengefertigte, kurze Zigarre, siehe Zigarre #Zigarrentypen
 Cervelat, Dialektwort für die Schweizer Brühwurst
 ein Zwischenprodukt der Hutherstellung, siehe Hutstumpen
 ein Ortsteil der Gemeinde Riegelsberg im Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland
 ein Ortsteil der Gemeinde Ostenfeld (Husum) im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Deutschland

Stumpen ist der Spitzname folgender Person:
 Gero Ivers, Sänger der Berliner Rockband Knorkator